Дуран има више значења:

 Дуран (Сан Хуан Гичикови), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Дуран (Карлос А. Кариљо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику